Коро́тченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Коротченко Дем'ян Сергійович (1894—1969) — державний і партійний діяч УРСР, голова Президії Верховної Ради УРСР, заступник голови Президії Верховної Ради СРСР.
 Коротченко Олександр Дем'янович (1922—1990) — радянський військовик, генерал-майор. У 1976—1987 — Голова Центрального комітету ДТСААФ України. Депутат Верховної Ради Української РСР 10-11 скликань.
 Коротченко Олексій Олегович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коротченко Сергій Валентинович (1986—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Житловий масив Коротченка у м. Первомайську Миколаївської області
 Шахта імені Д. С. Коротченка